Cousseran peut désigner :
 Claire Cousseran (1920-2016), journaliste française, sœur de Paul ;
 Jean-Claude Cousseran (1944-), diplomate français ;
 Paul Cousseran (1922-2000), haut fonctionnaire et diplomate français, frère de Claire.